Кобенни () — небольшой город на юге Мавритании, на территории области Ход-эль-Гарби. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части области, вблизи границы с Мали, на расстоянии приблизительно 735 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Нуакшота. Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По оценочным данным 2013 года численность населения города составляла 5 586 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Ниоро (Мали).

Примечания 

Города Мавритании